Храм Зуба Будды (Шри Далада Малигава, Sri Dalada Maligawa) — буддистский храм в городе Канди на Шри-Ланке, одна из главных святынь острова. Находится под защитой ЮНЕСКО в составе памятника всемирного наследия «Древний город Канди».

История
По преданию, после кремирования Будды из костра достали четыре зуба, которые развезли по всему миру. Один из зубов был якобы доставлен на Цейлон в 371 году. После нескольких столетий нахождения в Индии, святыня была отправлена на Цейлон четвёртым правителем Калинги, терпевшим поражения в войнах и опасавшимся за судьбу своего государства. Реликвию на остров переправила дочь правителя, спрятав её в своей причёске.

Этому зубу издавна приписывалась волшебная сила: владеющий им, обладал и всей полнотой власти. Поэтому зуб Будды стал владением королевской династии. Первоначальным местом его хранения был выбран город Анурадхапура, затем зуб перенесли в город Полоннарува, а уже в начале XVIII века он был переправлен в Канди. Тогда специально для хранения этой святыни и был возведён храм Далада Малигава. Зуб скрыт в семи ларцах, вложенных один в другой. Достаточно зубу исчезнуть, чтобы положить конец буддийским верованиям Шри-Ланки. Уничтожить зуб пытались многократно. 

В 1998 году индуисты из тамильской индуистской группировки «Тигры освобождения Тамил-Илама» попытались уничтожить зуб, заложив бомбу в храме Далада Малигава. Бомба сработала, храм был поврежден, но реликвия осталась целой. Сам Зуб видели очень немногие. Было время, когда доступ к золотой ступе имели только король, его приближенные и некоторые из монахов. Сейчас храм Зуба Будды открыт с рассвета до заката, поэтому ступу могут лицезреть все желающие, кто в состоянии выстоять длинную очередь к этой святыне. В очень редких случаях, когда показывают сам Зуб, его укладывают в особую золотую петлю, выходящую из центра золотого лотоса.

Галерея

См. также
 Мечеть Волос Пророка

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Буддийские храмы Шри-Ланки
Канди